Karen Chen (née le  à Fremont en Californie) est une patineuse américaine.

Elle remporte le titre national de patinage artistique en 2017.
Ses parents sont de Taïwan.

Biographie

Carrière sportive 

Aux Jeux olympiques de Pékin de 2022, elle est membre de l'équipe mixte médaillée d'argent.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée d'argent olympique américaine
Naissance en août 1999
Naissance à Fremont (Californie)
Personnalité américaine née d'un parent taïwanais